

Codici 
 C2 – codice vettore IATA di Air Luxor
 C-2 – designazione degli aerei USA per Grumman C-2 Greyhound

Medicina 
 C2 – epistrofeo, seconda vertebra cervicale
 C2 – secondo nervo spinale cervicale

Sport 
 C2 – divisione del campionato di alcuni sport

Autoveicoli
 Chevrolet Corvette C2 – automobile della seconda generazione della Chevrolet Corvette
 Citroën C2 – automobile della Citroën

Altro 
 C2 – formato per la carta
 C2 – comprensorio di Primiero della provincia autonoma di Trento (Italia)
 C2 – standard IEC di connettore
 C2 – cifrario a blocchi
 Comando e controllo – funzione operativa militare
 C2 – livello di competenza linguistica secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue
 C-2 – tipo di esplosivo al plastico
 C2 – tomba dell'antico Egitto
 C2 Pictures - società di produzione cinematografica statunitense (1998-2008)